

Населені пункти та їхні частини
 Зеленцин — село в гміні Жонсня Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Зеленцин — село в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Зеленцин — село в гміні Веліхово Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Зеленцин — колонія в гміні Жонсня Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства

Примітки